Карло Промис (; ,  — , ) — итальянский архитектор, историк архитектуры, археолог. Доктор архитектуры. Сторонник эклектики (историзма в архитектуре).

Биография 
Брат историка Доменико Промиса.

В 1828 году окончил факультет архитектуры Туринского университета, переехал в Рим, где встретился и работал с известными археологами и реставраторами древностей Карло Феа, Луиджи Канина, Антонио Нибби, вместе с которыми проводил археологические раскопки и изучал рисунки древнеримских зданий.

В 1836 году вернулся в Турин, продолжив исторические исследования, в частности, на территории Альба-Фученса. В 1837 году был назначен королевским инспектором памятников античности. Исполнял обязанности королевского антиквара. С 1843 по 1869 заведовал кафедрой гражданской архитектуры в Инженерной школе Турина.

Автор многих работ об истории древнего Турина, Аоста, Луни и других.

Избранные публикации 
 Le antichità di Alba Fucense negli Equi, 1836.
 Storia del forte di Sarzanello, 1838.
 Le antichità di Aosta, 1864.
 Storia dell’antica Torino, Torino: Stamperia Reale, 1869.
 «Gabriele Tadini di Martinengo» in Biografie di ingegneri militari italiani, Miscellanea di Storia italiana XIV, Torino: Ed. Bocca, 1874.
 Dell’arte dell’ingegnere e dell’artigliere dalle origini sino al principio del XVI secolo, Torino: Ed. Chizio e Mina, 1841.

Примечания

Ссылки 
 Carlo Promis 
  Carlo Promis 

Архитекторы Италии
Архитекторы XIX века
Историки Италии
Археологи XIX века
Археологи Италии
Выпускники Туринского университета
Доктора архитектуры
Эклектики
Похороненные на Туринском монументальном кладбище